El Puig Terrós és un turó de 248 m alt dels contraforts septentrionals de la serra de l'Albera, a prop i al sud-est del poble de Vilallonga dels Monts (Rosselló, a la dreta de la Ribera de Vilallonga. És situat gairebé al sud-sud-est del terme comunal de Vilallonga dels Monts, a prop del centre del poble.

Referències 

Muntanyes del Rosselló
Vilallonga dels Monts